Бригасский диалект (, , , самоназвание — brigašc) — диалект лигурского языка, на котором говорят в Италии и во Франции.

Ареал распространения 

На бригасском диалекте говорят на юге Франции, в коммуне Ла-Бриг (регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег), а также на северо-западе Италии, в коммунах Брига-Альта, Триора и Ормеа (регион Пьемонт). На ближайших территориях говорят также на .

История 
На протяжении эпохи Возрождения, на лигурском языке говорили во всех регионах Генуэзской республики. На западе республики, между Княжеством Монако и Сан-Ремо, был распространён диалект лигурского, который называли «Интемельо» ().

Современное название диалекта произошло от названия коммуны на юге Франции, Ла-Бриг, поскольку на этом диалекте говорили в горах возле города. На диалект повлиял окситанский язык, на котором говорят на территориях рядом.

Влияние окситанского 
На диалект повлиял окситанский язык, на котором говорят на территориях рядом.

Примечания

См. также 

 Лигурский язык

Галло-итальянские языки
Языки Евразии
Диалекты лигурского языка (современного)
Языки Франции
Языки Италии